Cylindrocorporidae är en familj av rundmaskar. Cylindrocorporidae ingår i ordningen Diplogasterida, klassen Secernentea, fylumet rundmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Cylindrocorporidae 8 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Rundmaskar
Cylindrocorporidae